Schopfloch (Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Schopfloch (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg